Куличенко — фамилия. Известные носители:

 
 Куличенко, Валерий Георгиевич (род. 1939) — советский и российский тренер, заслуженный тренер СССР.
 Куличенко, Елена Николаевна (род. 1963) — приднестровский государственный деятель.
 Куличенко, Иван Иванович (род. 1955) — украинский политик, мэр Днепропетровска (1999—2014), депутат Верховной рады Украины (2014—2019).
 Куличенко, Леонид Сергеевич (1913—1990) — советский государственный и партийный деятель, Герой Социалистического Труда.
 Куличенко, Сергей Валерьевич (род. 1978) — российский и казахстанский футболист.
 Куличенко, Яков Иванович (1888 — не ранее 1939) — украинский политический деятель, член Центральной рады.

См. также 
 Куличенков